Първа лига е третото ниво в английския футбол. Състои се от 24 отбора. Първите два тима в крайното класиране влизат директно в Чемпиъншип, останалите отбори до шесто място играят плейоф за влизане. Последните четири тима в класирането изпадат във Втора лига.

Отбори 2018/19

Външни препратки 
 Официален сайт
 Карта с клубовете от Първа лига 

Футбол в Англия
Турнири по футбол в Англия